Segregação racial — separação ou isolamento de uma raça ou grupo étnico
Segregação urbana
Segregação espacial
Apartheid — regime político de segregação racial
Segregação cromossômica, durante a meiose, dos cromossomos de origem paterna e materna

Ver também 
 Desigualdade econômica (segregação social)